Lamotte är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Étienne Lamotte (1903–1983), belgisk romersk-katolsk präst, indolog och klassisk filolog
 Joakim Lamotte (född 1978), svensk journalist
 Loulou Lamotte (född 1981), svensk sångerska

Se även 

 La Motte

Franska efternamn